Deux navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de Yahagi :
 le Yahagi, un croiseur protégé de classe Chikuma lancé en 1911 et démoli en 1947 ;
 le Yahagi, un croiseur léger de classe Agano lancé en 1942 et coulé en 1945.

Voir aussi 
 

Yahagi